André Debergue (), peintre français ;
 François Debergue (1810-1870), jardinier français.

Autres 
 Cité Debergue, une voie de Paris ;
 Jardin Debergue - Rendez-Vous, un espace vert de Paris.